Statornicia rațiunii se poate referi la:

 Literatură
 1963 Statornicia rațiunii (La costanza della ragione) – roman de Vasco Pratolini;

 Film
 1964 Statornicia rațiunii (La costanza della ragione) – film franco-italian în regia lui Pasquale Festa Campanile;